Pulchérie peut faire référence à :
 Pulchérie, prénom féminin.
 Pulchérie (399-453), impératrice byzantine, tutrice de Théodose II, sainte orthodoxe et catholique. D'où : 
 le lycée Sainte-Pulchérie, lycée francophone d'Istanbul (Turquie).
 Pulchérie, le titre d'une des dernières tragédies de Pierre Corneille.

Notes et références